Nikokles (altgr. Νικοκλής) ist der Name:

 eines Königs von Salamis (Zypern), siehe Nikokles (Salamis)
 des letzten Königs von Paphos, siehe Nikokles (Paphos)
 eines Offiziers Alexanders des Großen, siehe Nikokles (Soloi)
 des letzten Tyrannen von Sikyon, siehe Nikokles (Sikyon)
 eines Kitharoden aus Tarent, siehe Nikokles (Kitharode)
 eines Grammatikers und Rhetors aus Sparta, siehe Nikokles (Rhetor)
 eines griechischen Bildhauers des 2. Jh. v. Chr., siehe Nikokles (Bildhauer)

 des albanischen Wissenschaftlers Nikolaos Nikokles aus dem 19. Jahrhundert, einem Vertreter der Theorie von der Herkunft der Albaner aus dem Kaukasus.